ʻEnele Maʻafuotuʻitoga, detto Enele Maʻafu, nato nel 1816 secondo Brij Lal o nel 1825 circa secondo John Spurway, era un principe della famiglia reale di Tonga che divenne gran capo nelle Figi. Enele è il suo nome di battesimo (Henry in inglese), datogli quando divenne protestante.

Prima che le Figi diventassero una colonia britannica, fu il capo della Confederazione Lau e divenne viceré del regno di Viti nel 1871.

Nato a Tongatapu, mandato dall re delle Tonga George Tupou I a Lakeba nelle isole Lau, diventa il governatore dei Tongani delle Figi dal 1853 al 3 febbraio 1869, per poi diventare il Tui Lau e prendere la testa della confederazione Lau dal 1869 alla sua morte a Lomaloma.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Brij Lal, Historical Dictionary of Fiji, Rowman & Littlefield, 2015, p.135
 (en) John Spurway, Ma`afu, prince of Tonga, chief of Fiji: The life and times of Fiji’s first Tui Lau, Australian National University Press, 2015, p.xvi
 
 
  Storia delle Figi  (contiene diversi errori, ma vi sono molti particolari sul cannibalismo)
  Men of Mana, di Kathleen Hancock (numerosi riferimenti a Cakobau)

Nati nelle Tonga
Re delle Figi
Politici figiani